De Coppa Italia 2009–2010 was de 62ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 42 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 2 augustus 2009 en eindigde op woensdag 5 mei 2010 met de finale in het Stadio Olimpico in Rome onder leiding van scheidsrechter Nicola Rizzoli. De beker ging voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar Internazionale, dat in de eindstrijd AS Roma met 1–0 versloeg door een goal van Diego Milito.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2009/10
 Serie B 2009/10

Bekervoetbal 2009/10
2010